Морской завод может означать:
 Кронштадтский морской завод
 «Морской завод» — заводской футбольный клуб
 Севастопольский морской завод
 Морской завод им. С. Орджоникидзе (футбольный клуб) — заводской футбольный клуб